Siemiradz peut désigner :

Toponymie
en Pologne

 Siemiradz est un village de la voïvodie de Mazovie
 Siemiradz est un village de la voïvodie de Lubusz